У цій статті викладено результати матчів основного шляху кваліфікації Ліги конференцій УЄФА 2021—22.

Час вказано в EEST (місцевий час вказано в дужках, якщо він відрізняється від вказаного).

Перший кваліфікаційний раунд

Результати

Матчі 

Левадія перемогли 4:2 за сумою матчів.

Академія Пушкаша перемогли 3:1 за сумою матчів.

Дріта перемогли 3:1 за сумою матчів.

Судува перемогли 2:1 за сумою матчів.

Біркіркара перемогли 2:1 за сумою матчів.

Санта-Колома перемогли 5:1 за сумою матчів.

Вележ перемогли 4:2 за сумою матчів.

Домжале перемогли 2:1 за сумою матчів.

Шкупі перемогли 3:1 за сумою матчів.

Динамо перемогли 7:0 за сумою матчів.

Партизані перемогли 8:4 за сумою матчів.

Марибор перемогли 2:0 за сумою матчів.

Лачі перемогли 3:1 (після додаткового часу) за сумою матчів.

Мілсамі перемогли 1:0 за сумою матчів.

КуПС перемогли 5:1 за сумою матчів.

Жиліна перемогли 6:3 за сумою матчів.

Гапнарф'ярдар перемогли 3:1 за сумою матчів.

Шльонськ перемогли 4:1 за сумою матчів.

РФШ перемогли 6:5 (після додаткового часу) за сумою матчів.

Ларн перемогли 2:0 за сумою матчів.

Арарат перемогли 3:1 за сумою матчів.

Сутьєска перемогли 2:1 за сумою матчів.

Петрокуб перемогли 2:1 за сумою матчів.

Влазнія перемогли 4:3 за сумою матчів.

Богеміан перемогли 4:1 за сумою матчів.

Нью-Сейнтс перемогли 3:1 за сумою матчів.

1:1 за сумою двох матчів. Гзіра перемогли 5:3 по пенальті.

Кауно Жальгіріс перемогли 2:0 за сумою матчів.

Дандолк перемогли 5:0 за сумою матчів.

Спартак перемогли 4:3 за сумою матчів.

Лієпая перемогли 5:2 за сумою матчів.

Брєйдаблік перемогли 5:2 за сумою матчів.

Гонка перемогли 3:1 за сумою матчів.

Другий кваліфікаційний раунд

Результати 

|+Основний шлях

Матчі 

КуПС перемогли 5:4 (після додаткового часу) за сумою матчів.

2:2 за сумою двох матчів. Шахтар перемогли 5:3 по пенальті.

Хапоель перемогли 6:0 за сумою матчів.

Жиліна перемогли 5:3 за сумою матчів.

Чукарички перемогли 2:0 за сумою матчів.

Маккабі перемогли 3:1 за сумою матчів.

Астана перемогли 3:2 (після додаткового часу) за сумою матчів.

Сівасспор перемогли 2:0 за сумою матчів.

АЕЛ перемогли 2:0 за сумою матчів.

Сочі перемогли 7:2 за сумою матчів.

Ельфсборг перемогли 9:0 за сумою матчів.

РФШ перемогли 5:0 за сумою матчів.

Динамо перемогли 4:2 за сумою матчів.

Партизан перемогли 3:0 за сумою матчів.

Дандолк перемогли 4:3 за сумою матчів.

Рієка перемогли 3:0 за сумою матчів.

Вікторія перемогли 4:2 за сумою матчів.

Нью-Сейнтс перемогли 10:1 за сумою матчів.

Домжале перемогли 2:1 за сумою матчів.

0:0 за сумою двох матчів. ЦСКА перемогли 3:1 по пенальті.

Санта-Клара перемогли 5:0 за сумою матчів.

Гіберніан перемогли 5:1 за сумою матчів.

Ларн перемогли 3:2 за сумою матчів.

Гент перемогли 4:2 за сумою матчів.

Богеміан перемогли 4:0 за сумою матчів.

2:2 за сумою двох матчів. Вележ перемогли 3:2 по пенальті.

Карабах перемогли 1:0 за сумою матчів.

1:1 за сумою двох матчів. Локомотив перемогли 3:2 по пенальті.

Шльонськ перемогли 7:5 за сумою матчів.

Лачі перемогли 1:0 за сумою матчів.

Феєнорд перемогли 3:2 за сумою матчів.

Базель перемогли 5:0 за сумою матчів.

Осієк перемогли 1:0 за сумою матчів.

Брєйдаблік перемогли 3:2 за сумою матчів.

1:1 за сумою двох матчів. Олімпія перемогли 5:4 по пенальті.

Гаммарбю перемогли 4:1 за сумою матчів.

Молде перемогли 3:2 за сумою матчів.

Уйпешт перемогли 5:2 за сумою матчів.

0:0 за сумою двох матчів. Ракув перемогли 4:3 по пенальті.

1:1 за сумою двох матчів. Спартак перемогли Ч:Ч по пенальті.

Русенборг перемогли 6:1 за сумою матчів.

Копенгаген перемогли 9:1 за сумою матчів.

Воєводина перемогли 2:0 за сумою матчів.

Тобол перемогли 4:3 (після додаткового часу) за сумою матчів.

Абердин перемогли 5:3 за сумою матчів.

Третій кваліфікаційний раунд

Результати 

|+Основний шлях

Матчі 

{{Football box
|id         = 3КР.ОШ.1.2
|колір      = #ffffff
|дата       = 
|час        = 21:00
|команда1   = Сівасспор |рахунок    = 1:1 ()
|команда2   =  Динамо (Батумі)
|голи1      = Фелікс 
|голи2      = Пантсулая 
|стадіон    = Сівас Арена,  Сівас
|глядачі    = 
|арбітр     =
|протокол   = https://www.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033068/
}}Сівасспор перемогли 3:2 (після додаткового часу) за сумою матчів.КуПС перемогли 5:4 за сумою матчів.3:3 за сумою двох матчів. Партизан перемогли 4:2 по пенальті.Хапоель перемогли 5:2 за сумою матчів.Санта-Клара перемогли 3:0 за сумою матчів.Базель перемогли 6:1 за сумою матчів.Ельфсборг перемогли 5:2 за сумою матчів.0:0 за сумою двох матчів. Шахтар перемогли 3:1 по пенальті.Пасуш перемогли 4:1 за сумою матчів.Феєнорд перемогли 6:0 за сумою матчів.Гент перемогли 3:2 за сумою матчів.Рієка перемогли 5:2 за сумою матчів.Абердин перемогли 5:3 за сумою матчів.4:4 за сумою двох матчів. Трабзонспор перемогли 4:3 по пенальті.ПАОК перемогли 3:2 за сумою матчів.5:5 за сумою двох матчів. Вікторія перемогли 4:1 по пенальті.Ракув перемогли 1:0 (після додаткового часу) за сумою матчів.Копенгаген перемогли 5:3 за сумою матчів.Гаммарбю перемогли 6:4 за сумою матчів.Жиліна перемогли 6:0 за сумою матчів.ЦСКА перемогли 5:3 за сумою матчів.ЛАСК перемогли 7:1 за сумою матчів.Карабах перемогли 2:1 за сумою матчів.Маккабі перемогли 1:0 за сумою матчів.Русенборг перемогли 8:2 за сумою матчів.Андерлехт перемогли 5:1 за сумою матчів.Вітессе перемогли 4:3 за сумою матчів. Раунд плей-оф 
 Результати 

|+Основний шлях

 Матчі Карабах перемогли 4:1 за сумою матчів.4:4 за сумою двох матчів. Базель перемогли 4:3 по пенальті.ЦСКА перемогли 3:2 (після додаткового часу) за сумою матчів.Тоттенгем перемогли 3:1 за сумою матчів.Ренн перемогли 5:1 за сумою матчів.Вітессе перемогли 5:4 за сумою матчів.ЛАСК перемогли 3:1 за сумою матчів.Маккабі перемогли 4:1 за сумою матчів.ПАОК перемогли 3:1 за сумою матчів.Уніон Берлін перемогли 4:0 за сумою матчів.Феєнорд перемогли 6:3 за сумою матчів.Гент перемогли 3:1 за сумою матчів.Копенгаген перемогли 7:1 за сумою матчів.Партизан перемогли 3:2 за сумою матчів.Рома перемогли 5:1 за сумою матчів.Анортосіс перемогли 3:1 за сумою матчів.Яблонець перемогли 8:1 за сумою матчів.''

Позначки

Примітки

Посилання 
 

К2